

Geografia

Austria 
 Hofstetten – frazione di Hofstetten-Grünau, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Hofstetten – frazione di Mitterkirchen im Machland, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Hofstetten – frazione di Pierbach, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Hofstetten-Grünau – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Hofstetten – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Hofstetten – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hofstetten – ex comune ora frazione di Gemünden am Main, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Hofstetten – ex comune ora frazione di Hilpoltstein, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Hofstetten – frazione di Kleinwallstadt, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Hofstetten – ex comune ora frazione di Königsberg in Bayern, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Hofstetten – frazione di Pommelsbrunn, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Hofstetten – frazione di Roth, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Hofstetten, già Hofstetten bei Elgg – ex comune ora frazione di Elgg, comune nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)
 Hofstetten bei Brienz – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Hofstetten-Flüh, già Hofstetten – comune nel distretto di Dorneck (Canton Soletta)

Pagine correlate 
Hofstätten – pagina di disambiguazione